Akbasch (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Akbasch (Perm), Dorf in der Region Perm
 Akbasch (Swerdlowsk), Dorf in der Oblast Swerdlowsk
 Akbasch (Tatarstan, Bugulminski), Siedlung in der Republik Tatarstan, Bugulminski rajon
 Akbasch (Tatarstan, Jutasinski), Dorf in der Republik Tatarstan, Jutasinski rajon

Siehe auch:
 Akbaş (Begriffsklärungsseite)